Inkorporace v obecném smyslu znamená včlenění něčeho do něčeho jiného.

Specifické významy:
 inkorporace (jazykověda) – spojení dvou plnovýznamových slov do jednoho slova
 inkorporace (církev) – přičlenění určité farnosti k nějakému klášteru, který pak ve farnosti zajišťuje duchovní správu
 inkorporace (psychologie) – začlenění vnitřních psychických obsahů do vědomí